Rufio Postumio Festo – console nel 439
 Rufio Postumio Festo – console nel 472

Pagine correlate 
 Postumio